Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1943, die elfte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 3. und 17. Mai 1943 in Lima, Peru statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens, die zum fünften Mal, zum dritten Mal in Folge, den Titel erringen konnte. Zudem nahm die Basketballmannschaft Boliviens zum ersten Mal am Turnier teil.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Vorrunde
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
In der Finalrunde spielte jede Mannschaft gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele (insgesamt fanden sechs Spiele statt) zu absolvieren hatte. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1943.

Weblinks
FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Lima
Basketballveranstaltung 1943
Sudamerikameisterschaft 1943